Peter Schoeffer (fils) est un imprimeur allemand, né entre 1475 à 1480 in Mayence et mort en 1547 à Bâle. Il est le second fils de Peter Schoeffer.

Biographie 

Peter Schoeffer (fils) est né entre 1475 à 1480, il est le deuxième fils de l'imprimeur et typographe de Mayence Peter Schoeffer.
Après la mort de son père, il installe son premier atelier dans la maison familiale à Mayence. Il se spécialise dans l'impression de partitions et devint rapidement l'imprimerie musicale la plus importante d'Allemagne. En 1512, il publie 88 pages de Tabulaturbuch.

En , il hérite de la maison de son père à Mayence mais là vend pour des raisons financières et en 1518, il part s'installer à Worms. 

À Worms, il entre en contact avec les milieux réformistes et en 1526, il imprime le premier Testament en anglais de William Tyndale, la Bible en 1529, et la deuxième partie du livre chorale de Gospel par Johann Walter, qui s'est rendu de l'atelier. À Worms, il publie environ 60 impressions. 

Il est expulsé de Worms après réforme baptiste et il s'installe à Strasbourg, où il crée une entreprise de traduction. Son fils de son premier mariage Ivo Schoeffer a repris en 1531, la pharmacie de la famille à Mayence. En 1539, Peter s'installe à Bâle l'éditeur Matthias apiarius avec laquelle il a imprimé des manuscrits de musique seulement. Ensemble, ils publient le compositeur Johannes Froschius (en 1535). Pour un court laps de temps, Schöffer a également travaillé à Venise en 1541 et 1542. Après son retour de Venise, il a épousé sa troisième épouse Elisabeth à Bâle.

Peter Schoeffer (fils) est décédé en 1547 à Bâle.

Littérature 

 Friedrich Wilhelm Emil Roth: Die Mainzer Buchdruckerfamilie Schoeffer waehrend des 16. Jahrhunderts und deren Erzeugnisse zu Mainz, Worms, Strassburg und Venedig : enthaltend d. Drucke d. Johann Schoeffer 1503 - 1531, d. Peter Schoeffer d. Juengeren 1508 - 1542 u. d. Jvo Schoeffer 1531 - 1555. - Harrassowitz, Leipzig 1892 ()
 Alejandro Zorzin: Peter Schöffer d. J. und die Täufer. In: Ulman Weiß (Hg.): Buchwesen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Festschrift für Helmut Claus zum 75. Geburtstag. Ependorf/ Neckar 2008.
 Sabine Todt: Und das es ist die warheyt blosz - Wissensdiskurse in der frühen Reformation: der Drucker Peter Schöffer und die Täufer in Worms. In: Mennonitische Geschichtsblätter 62 (2005), Seiten 21-50.
 Albrecht Classen: Deutsche Liederbücher des 15. und 16. Jahrhunderts. Münster 2001.

Liens externes

Notes et références 

 

 

Décès en 1547
Imprimeur allemand du XVe siècle
Imprimeur allemand du XVIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Naissance à Mayence
Décès à Bâle